

Miejscowości
 Pustelniki – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa
 Pustelniki – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego
 Pustelniki – wieś na Ukrainie, w rejonie popilnianskim obwodu żytomierskiego
 Pustelniki − opuszczona wieś na Litwie (Wileńszczyzna)

Zwierzęta
 Pustelniki − podrodzina ptaków
 Pustelniki − nadrodzina skorupiaków